Okrągły stół – symbol spotkania, na którym wszyscy są równi
 Okrągły stół – legendarne miejsce spotkań rycerzy na dworze króla Artura
 Okrągły Stół – negocjacje prowadzone w 1989 roku przez władze PRL i opozycję
 Okrągły Stół – rozmowy prowadzone w 1990 roku przez władze Ludowej Republiki Bułgarii i opozycję